Redding kan syfta på:

 Redding, Connecticut – en stad i Fairfield County, Connecticut, USA 
 Redding, Kalifornien – en stad i Shasta County, Kalifornien, USA
 Redding, Skottland – en ort i Falkirk, Skottland